Dariusz Kubiak ist der Name folgender Personen:

* Dariusz Kubiak (Politiker, 1961), polnischer Politiker
 Dariusz Kubiak (Politiker, 1971), polnischer Politiker